W Polsce 
 Łojowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Łojowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Łojowice – gromada